Грузи́нський прову́лок — назва провулку різних населених пунктах деяких країн.

Грузинський провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Грузинський провулок — провулок у місті Київ.
 Грузинський провулок — провулок у місті Кременчук.

Грузинський провулок — провулок у місті Єкатеринбург.
 Грузинський провулок — провулок у місті Москва.
 Грузинський провулок — провулок у місті Новосибірськ.
 Грузинський провулок — провулок у місті Ростов-на-Дону.
 Грузинський провулок — провулок у місті Сочі.

Провулки